Nibbler peut désigner :
 Nibbler, un personnage de dessin-animé ;
 Nibbler, un jeu vidéo d'arcade.